Bodrug este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Oleg Bodrug (n. 1965), politician moldovean.
 Daniela Bodrug (n. 1978), politiciană moldoveană.